Гу́ставссон () — шведське патронімічне прізвище. Означає «син Густава».

Відомі носії 
 Андреас Густавсон (; 1980) — шведський боксер, призер чемпіонату Європи серед аматорів.
 Бенгт  Густавссон (; 1928—2017) — шведський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Даніель Густавссон (; 1990) — шведський футболіст, півзахисник.
 Рагнар Густавссон (; 1907—1980) — шведський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Юнас Густавссон (; 1984) — шведський хокеїст, воротар.

Див. також 
 Густафссон